Gminy w USA:
 Claridon (ang. Claridon Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Geauga
 Claridon (ang. Claridon Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Marion